Andrey Akopyants est un footballeur ouzbek né le  à Tachkent en Ouzbékistan.

Statistiques

Liens externes 
 

Footballeur international ouzbek
Joueur du Pakhtakor Tachkent
Joueur du FK Rostov
Joueur du Daryda Minsk Rayon
Joueur du Tchernomorets Novorossiisk
Joueur du Daugava Daugavpils
Joueur du FK Fakel Voronej
Joueur du Khimik Dzerjinsk
Joueur du Luch Vladivostok
Naissance en RSS d'Ouzbékistan
Naissance à Tachkent
Naissance en août 1977